Keiffenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Keiffenheim (1815–1889), deutscher Politiker und Abgeordneter
 Joseph Franz Keiffenheim (1793–nach 1850), deutscher Stadtbürgermeister und Landrat